Ел Десечо 1. Сексион има више значења:

 Ел Десечо 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Десечо 1. Сексион, Плаја И (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику